Ружомберок — місто у Словаччині.
 Ружомберок (округа) — округа у Словаччині, в складі Жилінського краю.
 Ружомберок (футбольний клуб) — словацький футбольний клуб із однойменного міста.

Багатозначні терміни